Микеле Бартоли (, 27 мая 1970 года, Пиза, Италия) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
Двукратный обладатель Мирового шоссейного кубка UCI в 1998 и 1999 годах. Чемпион Италии в групповой гонке 2000 года. Победитель трёх из пяти монументальных классических шоссейных велогонок.

Победы

Ссылки 
 
 
 
 Бартоли, Микеле на cyclingbase.com

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Италии